Conny steht für:

 Conny (Zeitschrift), Pferdemagazin für Kinder
 Jan Conny, westafrikanischer Händler und Kriegsherr im 18. Jh.
 Spitzname von Kurt Schips (1927–2022), deutscher Ingenieur und Funkamateur
 Teenagername von Cornelia Froboess (* 1943), zwischen deutschem Kinderstar (die kleine Cornelia) und vielfach ausgezeichneter Schauspielerin.
 Spitzname von Konrad Wilczynski (* 1982), österreichischer Handballspieler
 Conny (Rapper) (* 1987), deutscher Rapper

Siehe auch:
 Conni (Begriffsklärung)
 Cony

Abkürzung